Engelbert kan syfta på:

 Engelbert (namn) – ett namn och en lista av personer med namnet
 Engelbert, Groningen – en ort i Nederländerna